Arabella är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Grube 1850. Arabella ingår i familjen Oenonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar